DV (o Dv o dv) puede referirse a:

 Darth Vader, antagonista principal en la serie de películas de ciencia ficción Star Wars.
 Dei Verbum, una de las dos constituciones dogmáticas resultantes del Concilio Vaticano II.
 Despina Vandi (n.1969), cantante griega.
 Digital Video, estándar de video.
 El Diario Vasco, periódico de Guipúzcoa, España.
 El Diario de Villanueva y Geltrú, periódico (cerrado en 1936) de Villanueva y Geltrú, Barcelona, España.
 «dv», el código ISO 639-1 para el idioma maldivo.

Siglas